Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Zawierucha − rzymskokatolicki ksiądz, honorowy obywatel miasta Skierniewic
 Danuta Szmit-Zawierucha − polska pisarka, varsavianistka, dziennikarka
 Rafał Zawierucha − polski aktor teatralny i filmowy